А́ртур Со́бех (; 12 июня 1990, Руда-Слёнска, Польша) — польский футболист, нападающий клуба «Лех». Выступал за сборную Польши.

Карьера

Клубная 
Проведя четыре года в составе клуба «Рух», он перешёл в «Полонию».

30 июня 2011 года подписал контракт с «Ганновером». 9 августа 2018 года Собех подписал трехлетний контракт с «Лехией» из Гданьска.

В сборной 
В мае 2010 года впервые был вызван в сборную.

В общей сложности за сборную, он провёл три матча, и ни разу не поразил в них ворота соперника.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Польши
Игроки сборной Польши по футболу
Игроки ФК «Рух» Хожув
Игроки ФК «Полония» Варшава
Игроки ФК «Ганновер 96»
Игроки ФК «Дармштадт 98»
Игроки ФК «Лехия» Гданьск
Игроки ФК «Фатих Карагюмрюк»
Игроки ФК «Лех»